Il singolare del torneo di tennis Trani Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Filippo Volandri che ha battuto in finale Francesco Aldi 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Filippo Volandri (Campione)
 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Potito Starace (semifinali)
 Santiago Ventura (primo turno)

 Alessio Di Mauro (primo turno)
 Martín Vassallo Argüello (primo turno)
 Jan Vacek (semifinali)
 Tomas Tenconi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trani Cup 2004